Див.:
 Священна Римська імперія німецької нації
 Німецька імперія
 Веймарська республіка
 Третій Рейх